5508 Gomyou – asteroide della fascia principale
 Gomyou – localitá del Giappone, non lontana da Kakegawa